El Paraíso kan syfta på:

Honduras 

 Departamento de El Paraíso, departement, 
 El Paraíso kommun, El Paraíso, 
 El Paraíso, Honduras, 
 El Paraíso kommun, Copán,

Mexiko 

 El Paraíso, Jesús Carranza, 
 El Paraíso, Matías Romero Avendaño, 
 El Paraíso, Huehuetla, 
 El Paraíso, Las Margaritas, 
 El Paraíso, Quintana Roo, 
 El Paraíso, Ursulo Galván, 
 El Paraíso, Navolato, 
 El Paraíso, Silao de la Victoria, 
 El Paraíso, Sabanilla, 
 El Paraíso, Isla, 
 El Paraíso, Querétaro Arteaga, 
 El Paraíso, Juárez, 
 El Paraíso, Santa Cruz Xoxocotlán, 
 El Paraíso, Mexico City, 
 El Paraíso, Ayutla de los Libres, 
 El Paraíso, Mineral de la Reforma, 
 El Paraíso, La Trinitaria, 
 El Paraíso, Chilapa de Álvarez, 
 El Paraíso, Santa María Petapa, 
 El Paraíso, Oxchuc, 
 El Paraíso, Angel R. Cabada, 
 El Paraíso, Yucatán, 
 El Paraíso, Tila, 
 El Paraíso, Apatzingán, 
 El Paraíso, Huitzilan de Serdán, 
 El Paraíso, Santa Cruz Itundujia, 
 El Paraíso, Dolores Hidalgo, 
 El Paraíso, Tuxpan, 
 El Paraíso, Santa María Tonameca, 
 El Paraíso, Ciudad Fernández, 
 El Paraíso, Durango 
 El Paraíso, Santo Domingo Teojomulco, 
 El Paraíso, Chilón, 
 El Paraíso, Paso del Macho, 
 El Paraíso, San Luis de la Paz, 
 El Paraíso, Chiapa de Corzo, 
 El Paraíso, San Luis Acatlán, 
 El Paraíso, San Agustín Loxicha, 
 El Paraíso, Culiacán, 
 El Paraíso, El Porvenir, 
 El Paraíso, Osumacinta, 
 El Paraíso, Santos Reyes Nopala, 
 El Paraíso, Jitotol, 
 El Paraíso, Ocosingo, 
 El Paraíso, Baja California, 
 El Paraíso, Bella Vista, 
 El Paraíso, Mecayapan, 
 El Paraíso, Ahuacatlán, 
 El Paraíso, Jalpan, 
 El Paraíso, Metlatónoc, 
 El Paraíso, Álamo Temapache, 
 El Paraíso, San Pedro Pochutla, 
 El Paraíso, Totolapa, 
 El Paraíso, Tepeojuma, 
 El Paraíso, San Andrés Tuxtla, 
 El Paraíso, Siltepec, 
 El Paraíso, Tabasco,